Дмитрий Алексеевич Иванов (род. 17 сентября 1970, Куйбышев, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник, нападающий.

Биография 
Бабушка Дмитрия привела его заниматься хоккеем, позже он увлёкся футболом, совмещал их до 14 лет. Поступил в специализированную футбольную школу в Самаре, потом — в волгоградский спортинтернат. В чемпионате СССР играл во второй лиге за «Торпедо» Волжский (1987), «Текстильщик» Камышин (1988), «Звезду» Городище (1989), «Крылья Советов» Куйбышев (1990—1991).

В чемпионате России играл за «Торпедо» Москва (1992), «Крылья Советов» Самара (1992—1993), «Ротор» Волгоград (1993—1994), «Торпедо» Волжский (1995), «Текстильщик» Камышин (1996), «Уралан» Элиста (1997—1999), «Ростсельмаш» Ростов (2000), «Рубин» Казань (2001), «Металлург» Красноярск (2002), «Олимпию» Волгоград (2002—2003).

В Кубке Интертото 2000 провёл две игры в составе «Ростсельмаша».

После окончания карьеры игрока работал в «Олимпии» тренером (2004—2006), администратором (2007), начальником команды (2007—2008), и снова тренирует (с 2013).

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Иванов: «Хотел стать хоккеистом, а выбрал футбол…»

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Текстильщик» Камышин
Игроки ФК «Звезда» Городище
Игроки ФК «Крылья Советов»
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Ростсельмаш-2»
Игроки ФК «Рубин»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Олимпия» Волгоград